Boddenbroek (natuurgebied), een natuurgebied in Overijssel
 Boddenbroek (Oirlo), een buurtschap in Noord-Limburg